Суперкубок Кіпру з футболу 2010 — 42-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 серпня 2010 року між чемпіоном Кіпру Омонією та володарем кубка Кіпру Аполлоном.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2010
Кіпр